Вибори до Європейського Парламенту 2019 — дев'яті вибори до Європарламенту після виборів 1979 року, що відбулися з 23 по 26 травня 2019 року. Загалом 751 членів Європейського Парламенту представляють понад 512 мільйонів осіб з 28 країн-членів Європейського Союзу.

У лютому 2018 року Європейський Парламент проголосував за зменшення кількості членів Європейського Парламенту з 751 до 705, якщо Велика Британія вийде з Європейського Союзу 29 березня 2019 року. Проте Сполучене Королівство тепер має брати участь поряд з іншими країнами ЄС державами-членами після продовження дії Статті 50 Договору про Європейський Союз.

Новий закон 

Згідно з Європейською Радою 7 червня 2018 року, вона погодила на рівні послів вдосконалення виборчого законодавства ЄС та реформування старих законів починаючи з Закону про вибори 1976 року.

Метою реформи було б поліпшити участь у виборах, підвищити розуміння їхнього європейського характеру та запобігти нерегулярному голосуванню, в той же час поважаючи конституційні та електоральні традиції держав-членів.

Запропонований проект забороняв би подвійне голосування та голосування в третіх країнах, таким чином покращуючи видимість європейських політичних партій. Цей процес повинен початися принаймні за шість тижнів до виборів до ЄП.

Європейський Парламент дав свою згоду 4 липня 2018 року, і Акт був прийнятий Радою 13 липня 2018 року. Він набуде чинності після ратифікації державами-членами.

Телевізійні дебати

Результати

Попередні результати

Групи

Галерея

Примітки

Посилання 

 Офіційний сайт 

2019 у Європі
Вибори 2019
Вибори до Європарламенту
Травень 2019
Вибори до Європарламенту 2019